Artiom Igorevitch Voronine - en  et en anglais  - (né le  à Vidnoïe en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Krylia Sovetov, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009 en deuxième ronde en trente septième position par le HK Spartak Moscou. Il débute l'année suivante dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune. Il prend part à la Super Serie Subway en 2010.

Trophées et honneurs personnels 
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| HK Spartak Moscou || KHL || 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || MHK Spartak || MHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL || 16|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Krylia Sovetov|| VHL || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || MHK Spartak || MHL || 26|| 6|| 16|| 22|| 44|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL || 48|| 1|| 4|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || MHK Spartak || MHL || 14|| 3|| 8|| 11|| 10|| 5|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2012-2013|| HK Spartak Moscou || KHL || 30|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || MHK Spartak || MHL || 21|| 7|| 18|| 25|| 12|| 19|| 10|| 9|| 19|| 16
|-
|rowspan=2|2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 15|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sokol Krasnoïarsk || VHL || 16|| 1|| 6|| 7|| 16|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| Atlant Mytichtchi || KHL || 49|| 2|| 4|| 6|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 51 || 3 || 2 || 5 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL || 43|| 6|| 5|| 11|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Khimik Voskressensk || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 46|| 6|| 11|| 17|| 35|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 34|| 3|| 3|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Khimik Voskressensk || VHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Humo Tachkent || VHL || 46|| 14|| 22|| 36|| 44|| 11|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 2020-2021 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 45|| 13|| 17|| 30|| 26|| 21|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2021-2022 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL ||  ||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 0|| 10|| align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en juillet 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Naissance dans l'oblast de Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Humo Tachkent
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk